Па́вел Ю́стен (, , ; 1516/1520 Выборг — 22 августа 1575, Або) — епископ, финский деятель Реформации, основатель финляндской историографии.

В 1554—1563 годах ординарий Выборгской епархии, в 1563—1575 годах — епископ Абоской епархии и администратор Выборгской епархии. В 1569 году возглавил посольство шведского короля Юхана III ко двору российского царя Ивана IV. В России на три года заключён в тюрьму откуда ни с кем не мог сообщаться.

Юстен умер вскоре по возвращении в Або (Турку) с церковного собора в Стокгольме в 1575 году. Похоронен в Кафедральном соборе Турку. В память о нём улицей Юстена в Выборге до советско-финских войн (1939—1944) именовался Косой переулок.

Сочинения 

 Хроника епископов финляндских (1565)
 Служебник (миссал) на финском языке (1574)
 Катехизис на финском языке
 Посольство в Московию 1569—1572 (1575)

Примечания

Литература 
 

Религиозные деятели времён Реформации
Лютеранские епископы
Политики Финляндии
Богословы Финляндии
Богословы XVI века
Деятели протестантизма
Лютеранские теологи
Писатели Выборга
Религиозные деятели Выборга
Епископы Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии‎